55-й выпуск  Вуэльта Каталонии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Каталония. Гонка прошла с 3 по 10 сентября 1975 года в рамках Супер Престиж Перно 1975. Победу одержал итальянский велогонщик Фаусто Бертольо. Из 56 стартовавших гонщиков финишировало 50.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Пролог

Этап 1a

Этап 1b

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7a

Этап 7b

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Библиография 
 Dorronsoro, Juan. Historia de la Volta a Catalunya. Plentzia: Urizar, 2007. ISBN 84-611-4511-9.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Каталонии 1975 на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 
 

1975 год в велоспорте
Спорт в Испании в 1975 году
Сентябрь 1975 года